Ме́ган Уо́рд (родилась 24 сентября 1969 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Меган Уорд родилась 24 сентября 1969 года. В семье уже было трое детей — два мальчика и девочка. Когда Меган было четыре года, её семья переехала в Гонолулу. В девять лет Меган снялась в рекламе местного универмага. После окончания школы переехала в Лос-Анджелес.

В 1995 году вышла замуж за Майкла Шора. У них двое детей — сын Оливер (родился в 2001 году) и дочь Одри (родилась в 2006 году).

В 1997 году была номинирована на премию «Сатурн» .

Фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт, meganmarieward.co.uk